Tcherdin é uma cidade da Rússia, o centro administrativo de um raion do Krai de Perm.

Cidades do krai de Perm